Andrea Sedláčková (1967-), est une monteuse et réalisatrice tchèque.
 Andula Sedláčková (1887-1967), était une actrice tchécoslovaque.
 Jaroslava Sedláčková (1946-), est une gymnaste artistique tchécoslovaque.

Patronyme tchèque